Beroldingen – famiglia svizzera originaria del Canton Uri, nobilitata nel 1521. Prende il suo nome dalla località di Beroldingen nel municipio di Seelisberg. Tra i suoi esponenti troviamo:
 Andreas von Beroldingen (ca. 1440-1510) – militare e politico
 Josue von Beroldingen (1495-1563) – militare, politico e diplomatico, figlio del precedente
 Sebastian von Beroldingen (ca. 1550-1604) – militare e politico
 Johann Konrad von Beroldingen (1558-1636) – militare e politico
 Johann Peregrin von Beroldingen (?-post 1679) – militare e politico
 Karl Konrad von Beroldingen (1624-1706) – militare e politico